Macchia – traccia o segno lasciato da una sostanza su una superficie

Astronomia
Macchia lunare – zona scura che si può scorgere sulla superficie della Luna. 
Macchia solare – regione della superficie del Sole che è distinta da una temperatura minore dell'ambiente circostante.

Botanica
Macchia – in botanica, il nome di un tipo di associazione vegetale

Fumetti 
Macchia – personaggio Marvel Comics
Macchia Nera – personaggio disneyano

Geografia

Italia
Macchia d'Isernia – comune in provincia di Isernia
Macchia Valfortore – comune in provincia di Campobasso
Macchia – frazione di Giarre nella Città metropolitana di Catania
Macchia – frazione di Monte Sant'Angelo in provincia di Foggia
Macchia – frazione di Montecorvino Rovella in provincia di Salerno
Macchia Vomano – frazione di Crognaleto in provincia di Teramo
Macchia – torrente della città metropolitana di Catania

Persone 
Ernestina Macchia Prola (1876-1954) – pilota automobilistica italiana
Gianfranco Macchia (1943) – ex pugile italiano
Gianni Macchia (1943) – attore italiano
Giovanni Macchia (1912-2001) – critico letterario, saggista e accademico italiano
Francesco La Macchia (1938-2017) – canoista italiano
Marcello Macchia, noto con lo pseudonimo di Maccio Capatonda (1978) – comico, attore, sceneggiatore, regista e doppiatore italiano
Torello Macchia (1864-1948) – ingegnere e architetto italiano

Altro 
Macchia Romana – quartiere di Potenza

Altri progetti